Кичурлух — бывшее село в Кулинском районе Дагестана.

Географическое положение 
Располагалось в 3 км к востоку от районного центра села Вачи.

История 
Располагалось в 3 км к
востоку от районного центра села Вачи. Проживали там Лакцы. Согласно народной этимологии в основу названия села Кичурлух легли
слова: кичур - «упрямый»,
 лух - «стан». Букв. «Стан упрямых»

В 1944 году все население села переселено в село Кишень-Аух (современное Чапаево) бывшего Ауховского района.

В соответствии с постановлением СНК СССР от девятого марта 1944 года № 255-74 с и распоряжением СНК СССР от 11 марта 1944 года № 5473 с. Советом народных комиссаров ДАСССР и бюро Дагобкома ВКП(б) от 13 марта 1944 года было принято постановление № 166/241 (§ 7), согласно которому надлежало переселить из Кулинского и Лакского районов по 600 хозяйств на территорию Ауховского района, откуда чеченцы были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. Однако местные руководители перестарались и были переселены: из Кулинского района 737 хозяйств (3030 человек) и из Лакского района 781 хозяйство (2801 человек).
В частности, из Кулинского района были переселены все жители селения Кичурлух — сорок шесть хозяйств (339 человек).
Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 07.06. 1944 г. Ауховский район переименован в Новолакский район, а село Кишень-аух в село Чапаево, в которое вошли село Кичурлух, с. Бярних, с. Чакал, с. Туккат, с. Чара и с. Уллауртти.

Более 100 жителей села Кичурлух были призваны на фронта Великой Отечественной войны и половина из них не вернулась.

1/3 переселенцев умерли в первые же два-три года от непривычных климатических условий, болезней и недоедания. Жителям села пришлось приложить много усилий для приведения обрабатываемых земель в пригодные для машинной обработки состояние путём выкорчевывания деревьев и кустарников. Всего таких земель окультурено 300 га. В 1952-54 гг.
В соответствии с законом РСФСР от 26 апреля 1994 года «О реабилитации репрессированных народов» III съезд народов Дагестана 23 июля 1994 года принял решение переселить лакское население Новолакского района на земли, расположенные севернее города Махачкала. Это решение является опрометчивым и губительным для народа, так как указанные земли солончаковые, малоплодородные и непригодные для жизнеобеспечения населения. Более того, постановление не выполняется, финансирование строительства жилья и социально-культурной инфраструктуры из года в год срывается.

К изложенным выше бедам жителей села добавились более страшные. Так, рано утром пятого сентября 1999 года в село со стороны Чечни вторглась банда международных террористов во главе с Басаевым и Хаттабом.

Сельский народ был брошен на произвол судьбы. Председатель государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов публично по телевизору и радио взывал народ продать последнюю корову, купить автоматы и вступить в бой с боевиками, а работники райотдела милиции во главе с начальником и липецкие ОМОНовцы спасались в здании райотдела милиции.

Ссылки 
 Описание Кулинского района 

Упразднённые населённые пункты Кулинского района